Drabescini — триба прыгающих насекомых из подсемейства цикадок Deltocephalinae (Cicadellidae).

Описание 
Среднего и крупного размера цикадки, разнообразного цвета.
Голова равна или шире пронотума. Усики длинные, прикрепляются в верхней части головы, у антеродорсального края глаз. Макросетальная формула задних бёдер равна 2+1, 2+1+1 или 2+2+1. Латеральный край пронотума килевидный или без этого. Оцеллии развиты, крылья макроптерные.

Систематика 
Филогенетический анализ показал родства Drabescini с трибой Scaphoideini, с которой её объединяют такие признаки, как длинные усики и строение ряда AV профемура с тонкими волосковидными сетами или без сет. Ранее Drabescini сближали с Selenocephalini, объединяя их в подсемейство Selenocephalinae. Объединяет 38 родов и более 180 видов, обитающих Палеарктика, Афротропика, Ориентальная область и Австралия. 

 Подтриба 
  
 
 Подтриба

Примечания

Литература 
  July 2010
  doi: 10.5852/ejt.2013.45

Deltocephalinae